Лоре́нцо Ло́тто  (; 1480, Венеция — 1556, Лорето) — один из крупнейших венецианских живописцев. Неспособный к компромиссам и в творчестве, и в области духовной, Лоренцо Лотто прожил беспокойную жизнь и часто испытывал материальные затруднения. Не подстраиваясь под господствовавшие вкусы, Лотто путешествовал в поисках заказчиков, которые могли бы понять и оценить его работы. После краткого периода успеха, он был забыт, а в Венеции осмеян. В конце XIX века (1895) Лотто был открыт вновь для широкой общественности искусствоведом Бернардом Беренсоном. По мнению Беренсона: «Чтобы понять шестнадцатый век, узнать Лотто так же важно, как узнать Тициана».

Реконструкция биографии и творческого пути Лотто основана на его переписке, особенно относящейся к периоду его пребывания в Бергамо, и Libro di spese diverse — записи о приходах и расходах и реестре его произведений, составленном самим художником. Многие свои работы Лотто подписывал и датировал.

Биография 
Лоренцо Лотто родился в Венеции в 1480 году и провёл в этом городе свои детство и юность. В Венеции он получил начальное художественное образование: Вазари пишет, что Лотто, «подражавший некоторое время манере Беллини, примкнул впоследствии к манере Джорджоне». Исследователи творчества Лотто, однако, предполагают, что он был учеником Альвизе Виварини, находя сходство манеры двух художников в ранних работах первого. Но определённо Беллини, как наиболее известный и значительный венецианский мастер, повлиял на Лотто.

Молодой художник имел возможность также познакомиться с достижениями современной ему северной живописи: в Венеции в 1494—1495 (возможно) и в 1506—1507 годах бывал Дюрер, а гравюры немецкого художника получили широкое распространение и к югу от Альп. Возможно, от Дюрера Лотто перенял реалистичное изображение деталей, и, в то же время, пафос фантастических видений. Яркий свет, сияющие цвета, чёткие контуры в произведениях Лотто — характерные особенности северной живописи. Стиль таких художников, как Чима да Конельяно, был гораздо ближе Лотто, чем живопись Джорджоне, Беллини и его учеников с мягким светом, обволакивающим контуры.

Тревизо 

Между 1503 и 1504 годами Лотто упоминается впервые в качестве художника в Тревизо, где он получил свой первый важный заказ и испытал первый успех. Культурная жизнь провинциального городка вращалась вокруг двора епископа , который составляли учёные и художники. , выполненный Лотто в 1505 году, своим «острым психологизмом предвосхищает портрет будущего». Для портрета де Росси Лотто создал «крышку» — сложную аллегорию, подобную «», написанной также около 1505 года, картине, полной загадочных символов.

Для церкви Святой Кристины в Тивероне близ Тревизо Лотто создал в 1505 году . В центральной части алтаря представлена Дева Мария с младенцем, окружённая святыми, тип изображения Богородицы, называемый Святым собеседованием. Несомненна связь этого алтарного образа с «Алтарём св. Захарии» Беллини и «Алтарём Кастельфранко» Джорджоне. Традиционная иконография у Лотто получает новое развитие. Художник отступает от обычной трактовки Святого собеседования как сцены углублённого созерцания. Взгляды, которыми обмениваются персонажи, их жесты, вносят элемент беспокойства, который усиливается холодным светом и резкими контурами.

«» для собора в Азоло и «Портрет молодого человека», (Музей истории искусств, Вена) в 1506 году стали последними работами для Лотто в Тревизо.

Марке и Рим 
Приобретший за несколько лет значительную репутацию, художник был приглашён в 1506 году в Марке доминиканцами Реканати. С этим монашеским орденом он поддерживал связь до конца своих дней. В 1508 году Лотто закончил большой запрестольный образ для церкви Сан Доменико в Реканати (в настоящее время хранится в Городской пинакотеке). Работа завершает цикл первых произведений Лотто, художник стал зрелым, вполне сложившимся мастером.

После краткого возвращения в Тревизо, в 1509 году он отправился в Рим, вызванный папой Юлием II для того, чтобы принять участие в украшении апартаментов в Ватиканском дворце. Здесь он работал вместе с Содомой и Брамантино, росписи впоследствии были уничтожены, так как требовалось освободить место для произведений Рафаэля.

С определённой долей уверенности можно отнести к римскому периоду «» (1509, Замок Святого Ангела), к этой теме художник уже обращался в 1506 году (в этой картине искусствоведы усматривают влияние изобразительного искусства Германии и Нидерландов). Римская версия отличается менее «северным», светлым, но в то же время тревожным пейзажем с антропоморфными деревьями.

Судя по поздним картинам художника, он побывал в Перудже и во Флоренции, где познакомился с работами Перуджино и Рафаэля. Лотто вернулся обратно в Марке, что известно из контракта, подписанного 18 октября 1511 года художником с Братством Доброго Иисуса Ези. Лотто обязался написать «Снятие с креста» для церкви Сан-Флориано (в настоящее время картина хранится в местной художественной галерее).

Бергамо (1513—1526) 
В 1513 году Лотто выдержал своего рода соревнование с другими художниками, в результате которого он был выбран доминиканцами Бергамо для исполнения запрестольного образа их церкви (Chiesa dei Santi Domenico e Stefano). Началось его пребывание в городе, где прошли самые спокойные и плодотворные годы жизни художника.
По мнению Р. Лонги Лотто, как и Моретто, Савольдо и Морони: «… отдав дань „grand goût“ века, ориентирующемуся на античность, которая отразилась в творчестве Рафаэля, Микеланджело или Тициана, продолжали идти по другому пути и благодаря своей более выраженной человечности, более смиренной набожности, более верному и тщательно продуманному колориту <…>, сохранили расположенность к лучшему пониманию природы людей и вещей, а это было равнозначно как умению чётко раствориться в безликой толпе, так и возможности идти самостоятельным, без мифологических реминисценций, непроторённым путём».

В 1524 году Лотто получил заказ от графа Джованни Баттиста Суарди, представителя известной семьи из Бергамо, на украшение часовни у семейной виллы в Трескоре. Представление на фреске капеллы Суарди Христа в виде виноградной лозы соперничает «по странности с загадочными измышлениями средневековой символики». Сцены из житий святых Варвары, Клары, Бригитты соседствуют с изображениями пророков и сивилл, предсказавших торжество Христа. Эпизоды из житий святых Клары и Варвары Лотто, подобно Мемлингу (см. «Страсти Христовы»), помещает в современную городскую среду.

Создавая фреску с историей святой Бригитты, Лотто был вынужден, следуя интерьеру часовни (где в стенах два оконных и один дверной проёмы), разделить роспись на три части. На каждой из них представлены несколько эпизодов из жизни святой.

Некоторые работы 
 «Мадонна с младенцем и Св. Петром мучеником», 1503, музей Каподимонте , Неаполь
 «Портрет епископа Бернардо де Росси», 1505 г., музей Каподимонте , Неаполь
 «Аллегорическая композиция», 1505 г., Вашингтон
 «Портрет молодого человека с масляной лампой», ок. 1506 г., (вероятно, секретарь Бернардо деи Росси), Музей истории искусств, Вена
 «Алтарь Тивероне», 1506 г., церковь Санта Кристина, Тревизо
 «Портрет неизвестного юноши», 1506 г., Уффици , Флоренция
 «Оплакивание Христа», 1508 г., Пинакотека Комунале, Реканати
 «Полиптих с Реканати», 1508 г., Вилла Колоредо МЭЛЗ, Реканати
 Алтарь Мартиненго, в 1516 г., Бергамо
 «Портрет Лючии Брембати», ок. 1518 г., Академия Каррара , Бергамо
 алтарь «Мадонна на троне и святыми», 1521 г., церковь Св. Бернардино, Бергамо
 «Мистические помолвке Св. Екатерины», 1523 г., Академия Каррара , Бергамо
 «Сцены из жизни Св. Варвары», фреска 1524—1525 гг., Оратория СУАР Трискоре (недалеко Бергамо)
 «Путь на Голгофу», 1526 г., Лувр, Париж
 «Портрет неизвестного с золотой лапкой льва», 1527 г., Музей истории искусств , Вена
«Мадонна с младенцем, святой Екатериной и святым Иаковом», 1527—1533 гг.
 «Христос и грешница», в 1529 г., Лувр , Париж
 «Протрет Андрео Одоне», в 1527 г., Королевская коллекция, Лондон
 алтарь «Св. Николай из Бари в славе», в 1529 г., церковь Санта Мария деи Кармине, Венеция
 «Мадонна с младенцем, Св. Екатериной Александрийской и апостолом Фомой», 1530, Музей истории искусств , Вена
 «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», Музей изобразительных искусств имени Пушкина , Москва
 «Портрет молодого человека с расчетной книгой», ок. 1530 г., Галерея академии, Флоренция
 «Лукреция Валье», 1533 р., Национальная галерея (Лондон)
 «Марсилио Казотт с женой и ангелом», +1533 г., Прадо , Мадрид
 «Поклонение пастухов младенцу Христу», ок. 1534 г., Государственный музей истории и искусств, Брешия
 «Портрет архитектора», в 1533 (?), частное собрание
 «Благовещение», в 1535 г., Пинакотека Комунале, Реканати
 «Св. Христофор между Св. Рохом и Св. Себастьяном», 1535 г., Апостольский дворец, Лорето.
 «Св. Семейство с тремя ангелами, Св. Елизаветой и Св. Захарией», 1537 г., Лувр , Париж
 «Алтарь с алебардой», 1539 г., Пинакотека Цивик Франческо Подеста, Анкона
 «Портрет пожилого благородного господина с перчатками», 1543 г., Пинакотека Брера, Милан
 «Портрет пожилого благородного господина с перчатками», Эрмитаж, Санкт-Петербург
 «Лаура Пола», +1543 г., Пинакотека Брера, Милан
 «Портрет Фебо да Брешиа», +1544 г., Пинакотека Брера, Милан
 «Св. Иероним в пустыне», 1544 г., Галерея Дориа Памфили, Рим
 «Оплакивание Христа (Лоренцо Лотто)» , 1545 г., Пинакотека Брера, Милан

Галерея

Выставки в России 
 2011 год — ГМИИ, Москва: парные портреты Фебо да Брешиа и Лауры да Поло из собрания галереи Брера в Милане;
 2012 год — ГМИИ, Москва: «Лоренцо Лотто. Ренессанс в провинции Марке» (14 декабря 2012 — 10 февраля 2013);
 2015 год — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург: «Лоренцо Лотто. Мадонна на троне со святыми Екатериной, Августином, Себастьяном, Антонием Аббатом и Иоанном Крестителем из церкви Санто Спирито в Бергамо» (25 марта 2015 - 21 июня 2015).

Примечания

Литература 
 Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. — : Радуга, 1984.
 Маркова В. Э. Тема «sacra conversazione» в творчестве Лоренцо Лотто // Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. — : «Наука», 1997. — С. 182—189.
 Маркова В. Э. Новое о картине Лоренцо Лотто из собрания ГМИИ // Музей 3. — : Советский художник, 1982. — С. 177—179.
 Lorenzo Lotto: Rediscovered Master of the Renaissance, by David Alan Brown, Peter Humfrey, and Mauro Lucco, with contributions by Augusto Gentili et al. Washington, D.C.: Catalogue of the exhibition in the National Gallery of Art. — New Haven: Yale University Press, 1997.
 Humfrey, Peter. Lorenzo Lotto. — New Haven: Yale University Press, 1997. — ISBN 0-300-06905-7 (the first full-length study of Lorenzo Lotto since the monograph of Bernard Berenson)
 Bernard Berenson. Lorenzo Lotto. — Abscondita, 2008.
 Stefano Zuffi. Lotto. — : Elemond Art, 1992. — ISBN 88-435-4365-2
 Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari. I tempi dell’arte, volume 2, — : Bompiani, 1999. — ISBN 88-451-7212-0

Художники Венецианской школы
Художники Италии XVI века
Художники итальянского Возрождения